Вандене́сс-лес-Шаро́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 115 км на південний захід від Діжона, 45 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 331 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 755,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ванденесс-лес-Шароль на сайті французького Національного інституту географії
 Ванденесс-лес-Шароль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ванденесс-лес-Шароль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ванденесс-лес-Шароль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ванденесс-лес-Шароль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара